Мурра может означать:
 Мурра ибн Кааб — один из предков пророка Мухаммеда из ветви аднанитов.
  — южноарабское кахтанитское бедуинское племя.
 Мурра, Прокоп — албанский политический и государственный деятель.
 Мурра (Морра) — персонаж серии книг Туве Янссон о муми-троллях.
 Мурра — город в Никарагуа, департамент Нуэва-Сеговия.

См. также 
 Мур (значения)
 Мура (значения)

Арабские имена